Buniwah (Bojong)
 Buniwah (Sirampog)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing